Skräckskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skräckskär (Lemland, Åland), 
 Skräckskär, Korpo, Åboland, 
 Skräckskär, Raseborg, Nyland,

Se även
Skrässkäret
Skräckesholmen

Robotskapade Finlandförgreningar